

Geografia 
 Aby – villaggio del Lincolnshire (Regno Unito)
 Aby – antico nome di Läckeby, città della Svezia

Sigle 
 After the Battle of Yavin – "dopo la battaglia di Yavin", marcatore temporale per le date utilizzato nell'universo fantastico di Guerre stellari

Codici 
 ABY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Southwest Georgia Regional Airport di Albany (Stati Uniti d'America)
 aby – codice ISO 639-3 della lingua aneme wake